Таоюань — город центрального подчинения в Китайской Республике (Тайвань)
 Таоюань (Тайвань) —  район города Таоюань; бывший уездный город
 Таоюань (Чандэ) — уезд городского округа Чандэ провинции Хунань КНР